Cristiano – seguace del cristianesimo
 Cristiano – nome proprio di persona italiano maschile
 Cristiano – soprannome del calciatore brasiliano Cristiano dos Santos Rodrigues

Altri progetti